Адміністративний поділ Північної Македонії
 Адміністративний поділ Егейської Македонії